Felix Blumenfeld ist der Name folgender Personen:

* Felix Blumenfeld (Mediziner) (1873–1942), deutscher Kinderarzt
 Felix Michailowitsch Blumenfeld (1863–1931), russischer Komponist, Dirigent und Pianist